Уехукар има више значења:

 Општина Уехукар (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Уехукар (Уехукар, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику